

Film
The Occult – cortometraggio del 1913 diretto da Lorimer Johnston
The Occult – cortometraggio del 2010 diretto da Jean-Pierre Caner

Tv
The Occult – episodio del 2008 della serie tv La vita segreta delle donne